Dix může být:

příjmení osob
 Dorothea Dixová (1802–1887) – americká učitelka a průkopnice charity
 Otto Dix (1891–1969) – německý malíř a grafik
 Richard Dix (1893–1949) –americký herec
 Walter Dix (* 1986) – americký sportovec, atlet-sprinter

jiný význam
 Otto Dix (skupina) – ruská hudební skupina

Externí odkazy